Krienitz ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Krienitz (1876–1943), deutscher Mediziner
 Willy Krienitz (1882–1954), deutscher Musikschriftsteller und Musikkritiker